Electric Tears — девятый студийный альбом гитариста-виртуоза, известного под псевдонимом Buckethead, издан в 2002 году лейблом Meta.

Об альбоме 
Electric Tears традиционно считается одним из наиболее мягких и успокаивающих альбомов Бакетхэда, наряду с записью 1998 года Colma. Гитарист записал акустический Electric Tears в одиночку, без приглашённых музыкантов. Наиболее примечательными композициями, по мнению Рика Андерсона из Allmusic, являются минималистическая «All in the Waiting» и притягательная «Padmasana». В целом, критик порекомендовал альбом к прослушиванию. Песня «Sketches of Spain» посвящена джазовому трубачу Майлсу Дэвису. В 2012 году, спустя десять лет после выхода настоящего альбома, Бакетхэд выпустил продолжение Electric Tears — альбом Electric Sea.

Список композиций

Участники записи 
 Бакетхэд — акустическая гитара, электрогитара

Примечания

Ссылки 
 Discogs 

Альбомы 2002 года
Альбомы Бакетхэда